Пюигийем — название, возникшее на юго-западе Франции, которое может означать:

 Пюигийем — бастиду и французскую историческую коммуну в департаменте Дордонь, присоединённую в 1973 году к коммуне Тенак;
 Пюигийем — прозвище, данное Ануану Номпару де Комон (1633—1723), герцогу Лозену и маркизу Пюигийем.